Ahnfelt ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Ahnfelt (1845–1890), schwedischer Literaturhistoriker
 Astrid Ahnfelt (1876–1962), schwedische Schriftstellerin
 Nils Otto Ahnfelt (1801–1837), schwedischer lutherischer Geistlicher und Botaniker
 Oscar Ahnfelt (1813–1882), schwedischer Sänger und Komponist
 Otto Ahnfelt (1854–1910), schwedischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Linköping
 Paul Gabriel Ahnfelt (1803–1863), schwedischer lutherischer Geistlicher und Autor

Siehe auch:
 Ahnfeld
 Ahnfeldt